Корґе (; також Кербе , Корба , Корга , Корґене , Корґупіте ) — річка в Латвії, ліва притока Салаци. Протікає в Лімбазькому краї, одна з найбільших приток Салаци. Вихід на південний захід від Унгурпілса. Тече в західному напрямку. Найбільша притока - Корґіте. Впадає в Салацу над Вецсалацею. Річку перетинають державні дороги V116 (Унгурпілс–Пале), V117 (Езеркрогс–Паварі–Унгурпілс) і двічі P12 (Лімбажі – Салацгріва). На його берегах знаходиться Корґене.

Завдяки хорошому екологічному статусу річки  було виявлено, що в цій річці потенційно можуть бути створені місця реінтродукції перлів. У північній частині річки проведена помірно інтенсивна меліорація, яка змінила гідрологічний режим Корґе. Якість вод Корґе за вмістом азоту дещо перевищує нормативи для вирощування вушок.

Примітки 

Річки Латвії